Џорџ Си Скот () био је амерички глумац рођен 18. октобра 1927. године у Вајзу (Вирџинија), а преминуо 22. септембра 1999. године у Вестлејк Вилиџу (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1959. || Анатомија једног убиства || -{Anatomy of a Murder}- || -{асист. државног правобраниоца ген. Клод Денсер}- || 
|-
| 1961. || Хазардер || -{The Hustler}- || -{Берт Гордон}- || 
|-
| 1964. || Др Стрејнџлав || -{Dr. Strangelove}- || генерал Бак Тургидсон || 
|-
| 1964. || Жути Ролс-Ројс || -{The Yellow Rolls-Royce}- || гангстер Паоло Малтесе || 
|-
| 1970. || Патон|| -{Patton}- || Генерал Џорџ Патон || 
|-
| 1971. || || ITV Saturday Night Theatre -{Цена}- (#3.16) || -{Виктор Франц}- || 
|-
| 1971. || Болница|| -{The Hospital}- || доктор Херберт „Херб” Бок  || 
|-
| 1971. || Могли би бити џинови|| -{They Might Be Giants}- || -{Џастин}- ||
|-
| 1980. || Замена || -{The Changeling}- || Џон Расел || 
|-
| 1984. || Потпаљивачица || -{Firestarter}- || Џон Рејнбирд || 
|-
| 1990. || Истеривач ђавола 3: Легија || -{The Exorcist III}- || поручник Вилијам „Бил” Киндермен || 
|-
| 1990. || Спаситељи у Аустралији || -{The Rescuers Down Under}- || Персивал К. Меклич || 
|-
| 1998. || || -{12 Angry Men}- || -{поротник #3}- || 
|-
| 1999. || Глорија || -{Gloria}- || Рубин „Руби” || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1927.
Умрли 1999.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Умрли од анеуризме трбушне аорте